Йозеф Франтишек () — один из самых результативных (второй) чехословацких лётчиков-асов Второй мировой войны. В сентябре 1940 года сбил 17 самолётов противника, из них 9 «Мессершмиттов» Bf-109. По данным Британского военного музея, это наилучший результат Битвы за Британию.

Биография

Ранние годы 
Родился 7 октября 1914 года в небольшой деревне  () района Простеёв Оломоуцкого края. В 1934 году вступил в Чехословацкие Военно-воздушные силы, и в 1935 году, после окончания лётной школы, был направлен в 1-й воздушный полк в чине капрала. В 1937 году был переведен во 2-й полк, базировавшийся в Оломоуце, но из-за проблем с начальством (а именно, несоблюдением Йозефом уставов и требований) вскоре перевелся и оттуда.

После многочисленных комиссий Франтишек получил квалификацию истребителя и в июне 1938 года был направлен в 40-ю эскадрилью в Праге. После начала 15 марта 1939 года Немецкой оккупации Чехословакии многие чехословацкие военные покинули страну. Так 29 июля Йозеф Франтишек перебрался в Польшу, намереваясь оттуда переправиться во Францию.

Польша 
Вступив в польские ВВС, стал инструктором в лётной школе, где работал вплоть до вторжения в Польшу немецких войск 1 сентября 1939 года. Уже 2 сентября лётная база в Демблине, где находился Франтишек, подверглась бомбардировке противника. Авиачасть была переведена под управление военных частей. На учебном RWD-8 выполнял ряд разведывательных миссий по рекогносцировке противника. В ночь с 19 на 20 сентября Йозеф недалеко от Каменки-Бугской закидал гранатами вражескую колонну. 20 сентября Франтишек был сбит недалеко от Золочева, но его спас польский экипаж, приземлившийся неподалеку. 22 сентября часть, где служил Йозеф было решено интернировать в Румынию, однако сам Франтишек с несколькими военными скрылся, намереваясь переправится во Францию на западный фронт. Добираться пришлось через Северную Африку: 3 октября они выплыли в Бейрут, однако в Марсель попали только 20 октября.

Франция 
Во Франции вступил в польские авиационные части, сражавшиеся в составе Французских ВВС. Об этом периоде жизни Франтишека мало что известно. Считается, что он остался в тылу, облётывая самолёты после капитального ремонта. Согласно некоторым исследованиям, Йозеф Франтишек принимал участие во Французской кампании и даже сбил 7—11 самолётов противника. Не исключено, что исследователи приписывают Йозефу заслуги другого чехословацкого аса — Франтишека Пержины (). Сам Йозеф говорил, что действительно вступил в военно-воздушные силы Франции, сбил 11 вражеских самолётов и даже получил за свою первую победу «Военный крест».

Великобритания 
После поражения Франции  18 июня 1940 года перебрался в Великобританию, и в составе  () принимал участие в развернувшейся Битве за Британию. Летая на истребителе Хоукер Харрикейн, свою первую победу Йозеф Франтишек одержал 2 сентября, сбив немецкий Мессершмитт Bf.109. За сентябрь Йозеф сбил 17 самолётов противника, из них 9 Bf.109. На этот период его опережали только два британских лётчика:  и Эрик Лок, на счету которых было по 20 побед.

Такой результат Йозефа определялся отсутствием дисциплины и нежеланием работать в строю. Начальство, понимая, что Франтишек является угрозой для товарищей по эскадрилье, тем не менее пошло на компромисс. Йозеф получил особый статус, позволяющий ему действовать в отрыве от основной группы. Таким образом чех Франтишек стал лучшим пилотом польского подразделения и был награждён медалью «За выдающиеся лётные заслуги».

Гибель 
8 октября 1940 года подразделение Франтишека выполняло патрулирование восточного побережья. Около 10 часов утра по неизвестным причинам самолёт Йозефа R4175 (RF-R) разбился недалеко от , Суррей. Согласно официальной версии, выполняя фигуру высшего пилотажа (или заходя на посадку), Йозеф, в результате усталости, не справился или потерял управление. Франтишек был похоронен на польском военном кладбище в  10 октября 1940 года.

Йозеф Франтишек был посмертно награждён орденом Virtúti Militári 5-го класса и стал первым иностранцем, получившим планку к медали «За выдающиеся лётные заслуги».

Награды 
  Кавалер Военного креста (Франция);
  Медаль «За выдающиеся лётные заслуги» с планкой к ней (Великобритания);
  Орден Virtúti Militári 5-го класса (Польша);
  Трижды кавалер Креста Храбрых (Польша).

Примечания

Ссылки 
 Йозеф Франтишек на сайте авиационной энциклопедии «Уголок неба».
 Sergeant Josef Frantisek: The Battle of Britain Hero на сайте Pisis' EAW.
 Biography Sgt Frantisek Josef на сайте Czechoslovak Airmen in the RAF 1940—1945.
 Josef Frantisek на сайте Ing. Vladimнr Ambros — Otaslavice.
 

Французские лётчики Второй мировой войны
Чехословацкие лётчики Второй мировой войны
Члены Королевских ВВС, участвовавшие во Второй мировой войне
Польские лётчики Второй мировой войны
Погибшие в авиакатастрофах в Великобритании
Погибшие в боях Второй мировой войны